Børnehjemmet kan henvise til flere artikler:

 Børnehjemmet (dansk film) - dansk dramafilm fra 2019
 Børnehjemmet (spansk film fra 2007) - spansk overnaturlig gyserfilm fra 2007 med originaltitel El Orfenato

Se også
 Børnehjem